Schwartzbach nebo  Schwarzbach je německý název českých sídel:
 Černá v Pošumaví – obec v okrese Český Krumlov
 Červenka – obec v okrese Olomouc
 Tušť – vesnice v okrese Jindřichův Hradec

Externí odkazy 
 

Německé názvy sídel v Česku